Niedersachsenpferd bezeichnet

 Sachsenross, auch Niedersachsenross, Welfenross oder Westfalenpferd genannt, heraldisches Motiv für das Volk der Sachsen
 Beweglichkeit (Denkmal), 1923 von Hans Kröger geschaffene Skulptur, heute Aussenexponat des Museums für das Fürstentum Lüneburg